Luci Atili (en llatí Lucius Atilius) va ser un jurista romà que probablement va viure cap a l'any 550 de la fundació de la ciutat. Pomponi l'anomena Publi Atili i Ciceró en alguns manuscrits li diu Aquili (Acilius). Formava part de la gens Atília.

Va ser un dels primers jurisconsults, després de Tiberi Coruncani, que va impartir lliçons públiques de dret, i era notable pels seus coneixements i per la seva didàctica. Va ser el primer jurista anomenat sapiens  pel poble, si bé abans que ell el jurista Publi Semproni (cònsol el 304 aC) va rebre el sobrenom de Sophus, menys expressiu pels llatins. En endavant el sobrenom de sapiens era sovint aplicat als juristes.

Va escriure un comentari sobre la llei de les dotze taules.

Referències 

Juristes romans
Gens Atília